Caf Champions League 2015 (officiellt Orange CAF Champions League 2015 på grund av sponsringsskäl) är den 51:a säsongen av Afrikas främsta klubbfotbollsturnering som anornadas av Confederation of African Football (Caf) och den 19:e upplagan under sitt nuvarande namn. Vinnaren kommer att kvalificera sig för VM för klubblag.

Omgångar samt datum

Kvalomgångar

Preliminär kvalomgång

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler

Källor

CAF Champions League